Ворожный:
 Ворожный (приток Сояны) —  в Архангельской области 
 Ворожный (приток Тобыша) —  в Республике Коми, Ненецком автономном округе